RAPAS peut faire référence à:
Cimetière de Rapas, un cimetière toulousain
Recherche aéroportée et actions spéciales, formation au  de parachutistes d'infanterie de marine